Вдох-выдох:

 «Вдох-выдох» — художественный фильм, снятый в 2006 году в России.
 «Вдох-выдох» (нем. Atemschaukel) — роман лауреата Нобелевской премии по литературе 2009 года Герты Мюллер.